Carlo di Valois o Carlo di Francia (1270-1325)
 Carlo di Francia (1468-1474)
 Carlo di Francia (1446-1472)
 Carlo I di Lorena

Pagine correlate 
 Carlo di Borbone-Francia
 Carlo di Valois (disambigua)